Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2018 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее со 2 по 8 апреля в Риге (Латвия) и с 14 по 20 апреля в Киеве (Украина)

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в Топ-дивизионе чемпионата мира 2019, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B первого дивизиона 2019 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа A 
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019.
   перешла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.
   перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Румынии пришла из второго дивизиона, сборная Латвии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю1
Первый
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Хоккей
Хоккей